Jan Mieczysław Zborucki (1890-1940), oficer
 Zygmunt Zborucki (1898-1984), naukowiec, oficer